

Люцин — село в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Люцин — село в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Люцин — село в гміні Пшелевіце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Лудза